Boreoeutheria (nebo Boreotheria) (z řeckého βόρειο „sever“ + θεριό „zvíře“) je velká skupina savců, jejíž věrohodnost (příbuznost jejích členů) je podpořená analýzami DNA. Zahrnuje rozličné typy od velkých vodních zvířat (kytovci) i velkých suchozemských zvířat (sudokopytníci, lichokopytníci, šelmy) přes malé hlodavce či letouny až po primáty. Dělí se na dvě větší podskupiny – Laurasiatheria a Euarchontoglires.

Sesterskou skupinou boreoeutherií jsou buď chudozubí (Xenarthra) nebo celá skupina Atlantogenata, která zahrnuje chudozubé a skupinu Afrotheria.

Externí odkazy 
 

Placentálové